Мстисла́в Рома́нович Ста́рый (в крещении Борис; около 1156/1162 — ) — князь псковский (с 1179), белгородский (1206), смоленский (1197—1212), великий князь Киевский (1212—1223). Сын Романа Ростиславича и дочери Святослава Ольговича; происходил из смоленской ветви Мономаховичей.

Биография 
На политическую арену вышел в 1177 году, когда он со своими дядей Рюриком Ростиславичем и старшим братом Ярополком разделил участь поражения от половцев в битве у Ростовца.

В 1178 году отец послал его на помощь витебскому князю Всеславу Васильковичу против Мстислава Ростиславича Храброго. Роман, будучи старшим в роду смоленских князей, таким образом блокировал инициативу Мстислава и новгородцев развязать войну.

В 1185 году Мстислав участвовал в походе против половцев, закончившимся победой на Хороле.

В 1195 году, когда Ольговичи организовали поход на Витебск и по пути стали разорять смоленские земли, Мстислав был послан своим дядей Давыдом во главе смоленского войска против черниговцев. Удар смолян имел успех, но в тыл полку Мстислава ударили союзные черниговцам полочане, и битва была проиграна, Мстислав попал в плен.

После смерти в 1197 году смоленского князя Давыда Ростиславича, дяди Мстислава Романовича, последний был признан смоленским князем и присоединил Мстиславское княжество к Смоленскому, сохранив его, однако, как удел. В 1212 году его двоюродный брат Мстислав Мстиславич, княживший в Новгороде, в союзе со смолянами посадил на киевское княжение Ингваря Ярославича луцкого, после смерти которого киевским князем стал Мстислав Романович. Оба Мстислава организовали совет русских князей в Киеве перед первым походом на монголо-татар. В основной части битвы на Калке не участвовал, оставаясь на правом берегу реки в укреплённом лагере. После 3 дней осады лагеря вместе с турово-пинскими князьями и 10 тысячами воинов сдался под обещание жизни и был убит. Киевским князем стал Владимир Рюрикович, спасшийся в битве.

Дети 
 Святослав — князь новгородский (1218—1219), князь полоцкий (1222—1232), князь смоленский (1232—1239).
 Изяслав ?
 Всеволод — князь новгородский (1219—1221), князь смоленский (1239—?).
 Роман
 Ростислав — упомянут в связи с киевским съездом 1230 года по крестильному имени отца. Возможно был отцом смоленских Ростиславичей 2-й половины XIII века, чьим родовым уделом также был Мстиславль.
 Мария (в иночестве Агафья), замужем за ростовским князем Константином Всеволодовичем.
 Дочь, имя неизвестно, замужем за туровским князем Андреем Ивановичем.
Дочь, имя неизвестно, замужем за дубровицким князем Александром Глебовичем.
 Феодосия? — третья жена владимирского князя Ярослава Всеволодовича (по основной версии она была дочерью Мстислава Удатного).

В культуре 
Мстислав Романович стал персонажем романов Василия Яна «Чингиз-хан» и Исая Калашникова «Жестокий век».

Предки

Примечания

Ссылки 
 Ипатьевская летопись
 

Персоналии по алфавиту
Великие князья киевские
Князья смоленские
Князья псковские
Военачальники Древней Руси
Монархи, убитые в XIII веке
История Пскова
Рюриковичи по алфавиту
Ростиславичи Смоленские